210 puede referirse a:

 Los años
 210
 210 a. C.
 1210
 Años 210 o 210s
 Años 210 a. C.
 Años 1210

 Otros
 (210) Isabella, asteroide.
 210, álbum musical de DJ Méndez.
 210º Grupo de Ensayo Operacional, unidad militar de la Luftwafe.
 210.ª Escuadra de Bombardeo Rápido, unidad militar de la Luftwafe.